Лабор де Гвадалупе има више значења:

 Лабор де Гвадалупе (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лабор де Гвадалупе (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лабор де Гвадалупе (Остотипакиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику